Agnico-Eagle Mines Limited, (), är ett kanadensiskt multinationellt gruvföretag som bryter och förädlar guld i Finland, Kanada och Mexiko. De har även rättigheter till att prospektera efter guld i USA. År 2010 producerade Agnico-Eagle 984 460 uns guld.

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Företag bildade 1953
Företag i Toronto
Företag listade på NYSE
Kanadensiska gruvföretag
Företag listade på Toronto Stock Exchange
Multinationella företag